Windischgrätz kan syfta på:

 Windischgrätz – tyska namnet på en stad i nuvarande Slovenien, se Slovenj Gradec
 Windisch-Graetz – en österrikisk adelsätt
 Alfred I zu Windisch-Graetz (1787–1862), en österrikisk militär
 Alfred II zu Windisch-Grätz (1819–1876), österrikiska armén